Лучки мост може да се односи на:
 Лучки мост (Братислава), мост преко Дунава у Братислави
 Лучки мост (Мостар), мост преко Неретве у Мостару